Gogte ist der Familienname der folgenden Personen:

 Balkrishna Gogte (1916–2000), indischer Industrieller, Philanthrop und Pädagoge
 Sarojini Gogte (* um 1935), indische Badmintonspielerin